Termenul „Black Rain” se poate referi la:

Black Rain, film american în regia lui Ridley Scott (1989)
Black Rain (album), muzical al lui Ozzy Osbourne (2007)

Vezi și
Ploaia neagră, film japonez